Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Italie, en 1968.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de classement

Tour final

Classement final

Liens externes 

   Championnat d'Europe 1968, sur fibaeurope.com

1968
Basket-ball Europe feminin 1968
Europe feminin 1968, Championnat d'